

Persone 
 Artemij Andreevič Lebedev – imprenditore russo
 Klavdij Lebedev – pittore russo
 Michail Ivanovič Lebedev – pittore russo
 Nikolaj Igorevič Lebedev – regista e sceneggiatore russo
 Pëtr Nikolaevič Lebedev – fisico russo
 Sergej Nikolaevič Lebedev – generale e funzionario russo
 Valentin Vital'evič Lebedev – cosmonauta russo

Altro 
 2342 Lebedev – asteroide della fascia principale
 5076 Lebedev-Kumach – asteroide della fascia principale